Вледешть () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Вледешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Вледешть.
 Вледешть () — комуна в Румунії, у повіті Галац.
 Вледешть () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Вледешть.
 Вледешть () — комуна в Румунії, у повіті Вилча.
 Вледешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Вледешть.
 Вледешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Богденешть.
 Вледешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Тігвень.
 Вледешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Римец.